20282 Hedberg, asteroide della fascia principale

Persone 

Randy Hedberg, giocatore di football americano statunitense 
Tor Hedberg, scrittore svedese
Mats Hedberg, compositore, chitarrista e arrangiatore svedese
Mitch Hedberg, comico statunitense
Johan Hedberg, hockeista su ghiaccio svedese